Ла́чплесис:
 Лачплесис — латышский героический эпос, воссозданный Андреем Пумпуром по народным преданиям, и главный герой этого эпоса.
 Лачплесис — колхоз-миллионер Латвийской ССР.
 Лачплесис, Янис Антонович (род. 1958) — латвийский политик, председатель Даугавпилсской городской думы.
 Лачплесис — марка пива.
 Лачплесис — железнодорожная станция в Бирзгальской волости Кегумского края Латвии, на линии Елгава — Крустпилс.
 Лачплесис — латвийский немой фильм 1930 года.

См. также 
 Военный орден Лачплесиса — государственная военная награда Латвии, предназначавшаяся для вознаграждения заслуг в Первой мировой войне и Освободительной войне Латвии.
 День Лачплесиса — день памяти героев, павших за освобождение Латвии, отмечаемый 11 ноября.
 Статуя Лачплесиса — одна из ключевых достопримечательностей Юрмалы.